Pro Wrestling NOAH, empresa promotora de lluita lliure professional del Japó
 Polish Scientific Publishers PWN (de l'acrònim en polonès Państwowe Wydawnictwo Naukowe), editorial amb seu a Varsòvia (Polònia)
 Nebulosa de vent de púlsar (del seu nom en anglès Pulsar Wind Nebula), nebulosa impulsada pel vent púlsar d'un púlsar